Bobby Caffey est un personnage de fiction de la série New York 911 interprété par Bobby Cannavale.

Biographie 
Roberto Caffey, de son vrai nom, est secouriste et ambulancier. Ce dernier est amoureux de sa collègue et meilleure amie Kim Zambrano (incarnée par Kim Raver), qui a divorcé du pompier Jimmy Doherty (incarné par Eddie Cibrian).

Il a laissé un choix à son frère Matéo dit Matty, après avoir purgé une peine de prison et être mêlé à un drame, soit il se rend à la police soit il s'en va et il considère qu'il n'a plus de frère, c'est cette solution que son frère a choisie.

Sa mère est en vie.

Bobby aide son ami d'enfance Paulie Fuentes, devenu toxicomane. Le secouriste va le voir pour lui demander si c'est lui qui est allé cambrioler sa mère.

Mais Bobby jette la drogue dans les toilettes, Paulie s'énerve et tire sur l'ambulancier en plein cœur. Il décède sur la table d'opération dans Un travail inachevé (2-16). On apprend toujours dans cet épisode, que son père est parti quand il était petit, sa mère s'est remariée à un anglais, du nom de Caffey, quand il avait 16 ans, mais ce dernier est mort d'une crise cardiaque.

Autour du personnage 
 Bobby Cannavale, l'interprète de Bobby Caffey, a décidé de quitter la série en plein milieu de la seconde saison car il estimait que son personnage n'était pas assez développé et qu'il n'était pas assez utilisé pour les intrigues.

Notes et références

Source 

Personnage de New York 911
Professionnel de la santé de fiction
Personnage de fiction new-yorkais

en:List of Third Watch characters#Bobby Caffey